Il doppio del torneo di tennis Hempstead WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Jeff Borowiak e Dick Crealy che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (semifinali)
 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (primo turno)

 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Buster Mottram /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hempstead WCT 1974